Boström är ett svenskt efternamn.  Offentlig statistik tillgänglig i februari 2017 uppger att 7 393 personer med namnet var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Boström

 Arthur Bostrom (född 1955), brittisk skådespelare
 Axel Boström (1864–1909), företagsledare
 Bertil Boström (1898–1969), militär
 Carl-Gustaf Boström (1876–1956), ögonläkare
 Christopher Jacob Boström (1797–1866), filosof
 Curt Boström (1926–2014), politiker, landshövding
 Donald Boström (född 1954), journalist
 Ebba Boström (1844–1902), grundare av Samariterhemmet
 Elsa Boström (1930–2023), finlandssvensk författare och kulturjournalist
 Else-Britt Boström (1950–1987), sångerska med artistnamnet "Bitte"
 Erik Boström, flera personer
 Erik Boström (arkitekt) (1863–1926)
 Erik Boström (idrottare) (1869–1932), sportskytt, kanot- och skridskoseglare
 Erik Boström (organist) (född 1947), organist
 Erik Gustaf Boström (1842–1907), statsminister
 Erland Boström (1876–1967), militär, överstekammarjunkare och kabinettskammarherre
 Figge Boström (född 1969), musiker, musikproducent och låtskrivare
 Filip Boström (1843–1908), landshövding
 Gerd Boström (1887–1967), musikpedagog
 Gustav Boström (1901–1979), teolog
 Göran Boström (född 1942), konstnär och skribent
 Hans-Olof Boström (född 1942), kyrkohistoriker
 Helena Boström (född 1975), journalist och programledare
 Håkan Boström (född 1939), författare
 Inge Boström (1929–2012), violinist och orkesterledare
 Ingrid Boström (1942–2019), skådespelare
 Johan Boström, flera personer
 Johan Boström (1662–1731), ämbetsman och politiker
 Johan Boström (1824–1915), godsägare och politiker
 Johan Boström (1841–1911), kyrkoherde och politiker
 Jöns Boström (1793–1849), grafiker och akademiritmästare
 Kirsi Boström (född 1968), finländsk orienterare
 Kurt Boström (1932–2012), maringeolog och geokemist
 Laila Boström (född 1945), friidrottare, långdistanslöpare
 Lena Boström (född 1935), politiker, socialdemokrat
 Linda Boström Knausgård (född 1972), författare, poet och krönikör
 Linda Boström (skådespelare) (1839–1913)
 Maj Boström-Åkerlund (1914–1966), keramiker
 Maria Boström (1700-talet), predikant
 Mattias Boström (född 1971), författare, förlagsman och Sherlock Holmes-expert
 Mikael Boström (född 1970), finländsk orienterare
 Mårten Boström (född 1982), finländsk orienterare och långdistanslöpare
 Nick Bostrom (född 1973), svensk filosof verksam i England
 Nils Boström (1844–1920), hemmansägare och politiker
 Olle Boström (född 1990), svensk orienterare
 Pereric Boström (1927–2015), rektor, psalm- och sångförfattare
 Peter Boström (född 1971), musikproducent och kompositör
 Petrus Boström (född 1981), politiker och redaktör
 Ragnhild Boström (1917–2016), konsthistoriker
 Rolf Boström (1936–2019), rymdfysiker
 Sixten Boström (född 1963), finländsk fotbollstränare
 Svenåke Boström (född 1948), journalist
 Sören Boström (1947–2022), bandyspelare
 Theodolinda Boström (1839–1913), skådespelare
 Tomas Boström (född 1953), metodistpastor
 Ulla-Britt Boström (1936–2023), finlandssvensk skådespelare
 Verner Boström (1896–1982), diktare
 Wollmar Boström (1878–1956), idrottare och diplomat

Släkter
I Sverige finns en rad släkter med namnet Boström som inte är släkt med varandra.

En gren av släkten Laestadius har antagit namnet Boström. Till denna hör bland andra Christopher Jacob Boström. Genom Fredrika Gustafva Fredenheims äktenskap med en medlem av släkten, hamnade fideikommisset Östanå slott i släktens ägo. Den förste fideikommissarien ur släkten var statsministern Erik Gustaf Boström.

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn